

Села:
 Руденка — Запорізька область, Більмацький район
 Руденка — Сумська область, Ямпільський район
 Руденка — колишня назва села Політрудня Городнянського району Чернігівської області.

Руденка — село, Мінська область, Березинський район

Руденка — село в ґміні Вільшаниці Ліського повіту Підкарпатського воєводства.

Примітки